Jméno a příjmení Josef Stárek nese více osobností:

 Josef Stárek (autor) (1883–1926) – autor knih o strojírenství a auto-moto
 Josef Stárek (sochař) (1920–1996) – reprodukční sochař a restaurátor
 Josef Stárek (herec) (1950–1998) – filmový herec

Odkazy

Poznámky